W Polsce
 Górniki – część miasta Bytom
 Górniki – część miasta Starachowice
 Górniki – część wsi Ustronie, w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w  gminie Lwówek Śląski
 Górniki – część wsi Mikoszów w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin
 Górniki – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Józefów
 Górniki – osada w  woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Górniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w  pow. koneckim, w gminie Radoszyce

 Górniki – gromada

 Miejscowości na Ukrainie
 Górniki – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim
 Górniki – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim